Schelling, een oude zilveren Nederlandse munt die een waarde had van zes stuivers
 Schellinkje, de plaats in een schouwburg waarvoor men een schelling moest betalen; zie Engelenbak
 Terschelling, in oude teksten en op oude kaarten wel als (op) der Schelling, of de Schelling aangeduid

Personen 
 Bastiaan Schelling (1851-1933), Nederlands architect
 Caroline Schelling (1763-1809), Duits intellectueel, vrouw van August Wilhelm von Schlegel en Friedrich von Schelling
 Cees Schelling (1927-2018), Nederlands vakbondsbestuurder
 Erich Schelling (1904-1986), Duits architect
 Ernest Schelling (1876-1939), Amerikaans componist, dirigent en pianist
 Friedrich von Schelling (1775-1854), Duits romantisch filosoof
 H.G.J. Schelling (1888-1978), Nederlands architect van spoorwegstations
 Jaap Schelling, Nederlands bodemkundige
 Patrick Schelling (1990), Zwitserse wielrenner
 Thomas Schelling (1921–2016), Amerikaans econoom en winnaar van de Nobelprijs voor de Economie